«Sorry» — сингл канадского певца Джастина Бибера с его четвёртого студийного альбома Purpose. «Sorry» был выпущен лейблом Def Jam Recordings как лид-сингл 22 октября 2015. Видео на песню на его YouTube-канале за первую неделю набрало 40 миллионов просмотров, а на июнь 2017 года имеет более 2,6 млрд просмотров. Сингл возглавил американский чарт «Billboard + Twitter Top Tracks» и британский UK Singles Chart и стал № 1 в США (Billboard Hot 100).

История 
18 октября 2015 года Бибер анонсировал выход новой песни «Sorry» с продюсером Skrillex, с которым они ранее делали хит «Where Are U Now», и вместе с продюсером Blood Diamonds. 19 октября в промоушинге и превью видео «Sorry» участвовали актёр Кинг Бах и первая леди Мишель Обама. 21 октября 2015 года Бибер представил акустический 13-секундный семпл этой песни.

В музыкальном плане песня «Sorry» представляет собой стиль Тропикал хаус. Песня включает «плавные, но зажигающие ритмы электронной танцевальной музыки и звуки рожков». Грасья Бьянка из журнала Idolator проводит параллели между «Sorry» и предыдущей песней «What Do You Mean?», разделяющими «сходный тропический поп-курс мелодии» и находит, что они «содержат несколько брызг сладкого, пляжного и танцпольного набора вдохновляющих нот». Лирически, песня представляет собой мольбу «за возможность извиниться перед неопознанным любовником».

Коммерческий успех 
7 ноября сингл «Sorry» дебютировал на позиции № 1 в американском чарте «Billboard + Twitter Top Tracks» (второй в этом новом, запущенным в 2014 году твиттеровском хит-параде чарттоппер Джастина, первым был сингл «What Do You Mean?»). Это позволило Биберу 16-неделю подряд возглавлять чарт активности в социальных сетях Social 50.

23 января 2016 года хит-парад впервые возглавил хит «Sorry». Причём, произошло это после 8 недель нахождения на позиции № 2 (дебютировал он там 14 ноября вместе с «Hello» на первом месте): этот рекордный показатель ранее принадлежал песни «The Way You Move» (OutKast при участии Sleepy Brown; 8 недель № 2 в 2003—2004). «Sorry» это 2-й чарттопер Бибера подряд после «What Do You Mean?», который был № 1 в сентябре 2015 года. «Sorry» стал 1049-м хитом № 1 за всю 57-летнюю историю американского хит-парада Hot 100. Одновременно он возглавляет чарты Streaming Songs (4 недели № 1), On-Demand Songs (8 недель № 1), Rhythmic Songs, Radio Songs (7 недель № 1). Другая песня Бибера «Love Yourself» возглавила чарт Digital Songs.

К 2 апреля 2016 года сингл «Sorry» пробыл 21 неделю в Top-10 Billboard Hot 100, что стало рекордным показателем для всех хитов в истории, дебютировавших сразу в десятке лучших. Ранее так долго (по числу недель подряд) продержались среди лучших десяти синглов такие хиты-дебютанты как «What Do You Mean?» (Justin Bieber, 2015-16), «Sugar» (Maroon 5 (2015), «Starships», (Ники Минаж, 2012), все также по 21 неделю.

К февралю 2016 года сингл «Sorry» был продан в количестве 2 млн копий в США.

Отзывы 
Сингл получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, таких, как Jezebel, Consequence of Sound, Spin, USA Today, Los Angeles Times, Time, Vulture.com.

Итоговые списки

Музыкальное видео 
Танцевальное музыкальное видео для сингла «Sorry» впервые вышло 22 октября 2015 года. Видео и хореографию с участием танцоров из известной новозеландской танц-группы ReQuest Dance Crew (Новая Зеландия) и танцоров Royal Family Dance Crews, было поставлено режиссёром и знаменитым хореографом Пэррис Гобель (Parris Goebel, она лидер группы ReQuest Dance Crew, которая с ней трижды становилась чемпионом мира). Видеоклипу было изначально предназначено быть лишь фоном для лирического видео (то есть с текстом для подпевания), но в конце концов осталось танцевальным клипом. Режиссёр, описывая своё видео как «яркое, солнечное и ритмичное», сказал: «[Мы хотели] просто придать ему больше жизни. Мы исходили из образа 90-х годов. Я и двое моих друзей попытались стилизовать этот старый стиль, сделали собственный макияж. Большинство идей и костюмов взяли из моего шкафа. И соединили всё, что имели воедино».

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Сертификации

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2016 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Песни Джастина Бибера
Синглы Def Jam Recordings
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни, написанные Джастином Бибером
Песни, спродюсированные Скриллексом
Песни, написанные Скриллексом
Песни, написанные Джулией Майклз
Песни, написанные BloodPop